Dennis Swinnen (1993), Duits-Belgisch ijshockeyspeler
 Firmin Swinnen (1885-1972), Belgisch theaterorganist
 Guido Swinnen (1957), Belgisch voetballer
 Gustave Swinnen (1846-1920), Belgisch liberaal politicus
 Guy Swinnen (1960), Belgisch muzikant
 Johan Swinnen (1947), Belgisch diplomaat
 Johan Swinnen (kunsthistoricus) (1954), Belgisch kunsthistoricus
 Johan Swinnen (landbouweconoom) (1962), Belgisch landbouweconoom
 Peter Swinnen (1972), Belgisch architect
 Tibeau Swinnen (1995), Belgisch voetballer
 Tony Swinnen (1943-2011), Belgisch arts en tv-persoonlijkheid